Sendim ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Sendim (Felgueiras), Gemeinde im Concelho de Felgueiras
 Sendim (Miranda do Douro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Miranda do Douro
 Sendim (Tabuaço)
 Sendim da Ribeira
 Sendim da Serra